Le nom Kovačević est courant dans les Balkans, notamment en Serbie. Cette page répertorie les différentes personnes avec ce nom, selon un classement alphabétique :

Abid Kovačević (1952-), footballeur yougoslave ;
Bojan Kovačević (1957-), dessinateur serbe de bande dessinée ;
Darko Kovačević (1973-), footballeur serbe ;
Dražen Kovačević (1974-), dessinateur et coloriste croate de bande dessinée ;
Dušan Kovačević (1948-), dramaturge et scénariste serbe ;
Igor Kovacevic (1988-), joueur français de water-polo ;
Mara Kovačević (1975-), judokate serbe ;
Mirsad Kovačević (1956-), footballeur yougoslave ;
Nataša Kovačević (1994-), joueuse serbe de basket-ball ;
Nenad Kovačević (1980-), footballeur serbe ;
Nikola Kovačević (1983-), joueur serbe de volley-ball ;
Oliver Kovačević (1974-), footballeur serbe ;
Sabahudin Kovačevič (1986-), joueur slovène de hockey sur glace ;
Saša Kovačević (1973-), footballeur serbe ;
Saša Kovačević (1985-), chanteur serbe ;
Siniša Kovačević, écrivain serbe ;
Toni Kovacević (1983-), joueur croate de volley-ball ;
Vladan Kovačević (1998-), footballeur bosnien ;
Vladimir Kovačević (1940-), footballeur yougoslave ;
Vlatko Kovačević (1942- ), joueur d'échecs croate ;
Zoran L. Kovačević (1935-), médecin, biochimiste et académicien serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de patronyme serbe